De 10 kilometer sprint mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zondag 14 februari 2010. Titelverdediger was de Duitser Sven Fischer. De beste 60 biatleten kwalificeerden zich voor de achtervolging op dinsdag 16 februari.

Uitslag 
DNF = niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag
  Uitgebreide resultaten

Mannen Sprint